Il gruppo della rosenbuschite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della rosenbuschite 
 Götzenite
 Grenmarite
 Hainite
 Kochite
 Rosenbuschite
 Seidozerite

Note 

Rosenbuschite